Peuckert ist der Name folgender Personen:

 Fritz Peuckert (Pseudonym Frederico und Der alte Fritz; * 1922), deutscher Grund- und Realschullehrer sowie Lyriker
  Henriette Peuckert (1809–1882), deutsche Opernsängerin (Sopran), siehe Henriette Heinze-Berg
 Rudi Peuckert (1908–1946), deutscher Politiker (NSDAP), Agrarfunktionär und SS-Oberführer

 Tom Peuckert (* 1962), deutscher Autor, Theaterregisseur und Dokumentarfilmer
 Will-Erich Peuckert (1895–1969), deutscher Volkskundler und Schriftsteller

Siehe auch:
 Peukert
 Beuckert